Награды Франции — совокупность государственных и ведомственных орденов, медалей, крестов, знаков отличия, премий Французской республики.

Ордена Франции 

К 2018 году в Пятой республике существует 7 государственных и ведомственных орденов.

Медали Франции 

В таблице представлены основные французские медали (по старшинству). Более полную информацию смотрите в статье «Медали Франции».

Кресты Франции

Премии Франции 
Литературные премии
 Гонкуровская премия
 Премия Фемина

Действующий список государственных наград Франции 
Официальный список действующих наград Франции (в порядке взаимного старшинства) утверждается Великим канцлером ордена Почётного легиона. В настоящее время действует список, подписанный Великим канцлером генералом Жоржеленом 15 июля 2010 года (с последовавшими изменениями):

 Орден Почётного легиона
 Орден Освобождения
 Военная медаль
 Национальный орден Заслуг
 Национальная медаль Признательности жертвам терроризма
 Военный крест (1939—1945; )
 Крест Воинской доблести
 Медаль Национальной жандармерии
 Медаль «За военное ранение»
 Медаль Сопротивления
 Орден Академических пальм
 Орден Сельскохозяйственных заслуг
 Орден Морских заслуг
 Орден Искусств и литературы
 Медаль «За побег из плена»
 Крест Добровольца (1939—1945; Сопротивления; Индокитая; Кореи; Северной Африки)
 Медаль Воздухоплавания
 Крест Бойца
 Медаль Французской признательности
 Медаль Заморских территорий (бывш. Колониальная медаль)
 Медаль Национальной обороны
 Медаль Добровольной военной службы
 Почётные медали, подчинённые министерствам и ведомствам
 Медаль Северной Африки и Медаль Национальной признательности
 Памятные и другие медали

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ordres et décorations. Grande Chancellerie de la Légion d’honneur. 
 France phaleristique. 

 
Франции